

Toponyme

Enville, municipalité du comté de McNairy dans le Tennessee  
 Enville (aussi Endville), communauté du comté de Pontotoc dans le Mississippi

Enville, ancien nom d'Anville, commune de la Charente

, village du Staffordshire